Andronik II. Paleolog (grško , Andrónikos V Palaiológos) je bil od leta 1282 do 1328  cesar Bizantinskega cesarstva, * 25. marec 1259, † 13. februar 1332.

Med njegovim vladanjem je začelo Bizantinsko cesarstvo propadati. Večino bizantinske zahodne Anatolije so osvojili Turki, zadnji dve leti njegovega vladanja pa je zaznamovala prva paleološka državljanska vojna med njim in njegovim vnukom Andronikom III. Vojna se je končala leta 1328 z odstopom Andronika II. in njegovim umikom v samostan.

Življenje
Andronik II. je bil rojen v Nikeji  kot Andronik Dukas Angel Komnen Paleolog (Ἀνδρόνικος Δούκας Ἄγγελος Κομνηνός Παλαιολόγος). Bil je najstarejši preživeli sin Mihaela VIII. Paleologa in Teodore Paleologine, pranečakinje Ivana III. Dukasa Vataca. 

Ko je Andronikov oče leta 1261 osvojil Konstantinopel, ki je bil od četrte križarske vojne prestolnica Latinskega cesarstva, je Andronika imenoval za svojega socesarja, vendar je bil kronan šele leta 1272. Ko je leta 1282 postal samostojen vladar, je takoj prekinil očetovo nepriljubljeno zvezo s papeštvom, v katero je bil prisiljen, da bi dobil papeževo podporo, razkol v pravoslavni duhovščini pa mu je uspelo zgladiti šele leta 1310. 

Andronik II. se je soočal tudi z gospodarskimi težavami. Med njegovim vladanjem je vrednost bizantinskega perperja strmo padla, ker je v državno blagajno pritekla komaj sedmina dohodkov (v nominalnih kovancih) od tistih pred njim. Da bi povečal dohodke in zmanjšal izdatke, je povečal davke, zmajšal davčne olajšave in leta 1285 razpustil bizantinsko ladjevje  (80 ladij). Cesarstvo je zato postalo zelo odvisno od Beneške in Genovske republike, od katere je leta 1291 najel 50-60 ladij. Pomanjkanje ladij se je izkazalo za zelo boleče v vojnah z Benetkami leta 1296–1302 in 1306–1310. Leta 1320 je poskušal obnoviti ladjevje z gradnjo 20 galej, vendar mu to ni uspelo. 

Nekaj problemov, s katerimi se je soočalo Bizantinsko cesarstvo, je poskušal rešiti z diplomacijo. Po smrti prve žene Ane Ogrske se je poročil z Jolando (Ireno) Montferraško, s čimer so se končale montferraške zahteve po Solunskem kraljestvu. Svojega sina in sovladarja Mihaela IX. Paleologa je poskušal poročiti z latinsko cesarico Katarino I. Courtenaysko, da bi prekinil zahodne težnje po obnovi Latinskega cesarstva. S poroko svoje pet let stare hčerke Simonide s srbskim kraljem Štefanom Milutinom leta 1298 je poskušal zgladiti spore s Srbijo v Makedoniji.

Andronik se je kljub temu, da mu je uspelo v veliki meri rešiti probleme v Evropi, še vedno soočal s propadanjem bizantinske meje v Mali Aziji, čeprav sta tam učinkovito, vendar malo časa, vladala guvernerja Aleksej Filantropen in Ivan Tarhaniot. Njune vojaške zmage proti Turkom v Mali Aziji so bile v veliki meri odvisne od znatnih vojaških kontingentov beguncev in izgnancev s Krete, ki je bila pod beneško okupacijo. Begunce je vodil Hortacis, katerega je Mihael VIII. vrnil v domovino v okviru sporazuma, podpisanega z Benečani leta 1277. Andronik je begunce s Krete naselil v porečje Meandra v jugozahodni Mali Aziji na bizantinski meji s Turki 

Po propadlem poskusu socesarja Mihaela IX. leta 1302, da bi zadržal prodiranje Turkov, in katastrofalnem porazu v bitki pri Bafeju, je bizantinska vlada najela Katalonsko družbo Almogavarjev, pustolovcev iz Katalonije pod poveljstvom Rogerija de Flora, da uniči bizantinske sovražnike v Mali Aziji.  Katalonci so bili uspešni, vendar nesposobni zagotoviti trajen mir. Ker so bili bolj brezobzirni in divji od sovražnika, ki so ga nameravali pokoriti, so se sprli z Mihaelom IX., po umoru Rogerija de Flora leta 1305 pa so se odkrito obrnili proti bizantinskim delodajalcem. S skupino turških prostovoljcev so na poti v latinsko južno Grčijo opustošili Trakijo, Makedonijo in Tesalijo in osvojili Atensko in Tebansko vojvodino. Turki v Mali Aziji so nadaljevali prodiranje na bizantinsko ozemlje in leta 1326 zasedli Pruso (Bursa). Do konca vladanja Andronika II. je bila v rokah Osmana I. in njegovega sina Orhana I. večina Bitinije. Karasidi so po letu 1296 osvojili Misijo s Paleokastronom, Germijan leta 1328 Simav, Saruhan leta 1313 Magnezijo in Ajdinidi leta 1310 Smirno. 

Težave Bizantincev je izkoristil Teodor Svetoslav Bolgarski. Porazil je Mihaela IX. in v letih 1305-1307 osvojil večino severovzhodne Trakije. Konflikt se je končal z dinastično poroko Mihaelove hčerke Teodore z bolgarskim carjem. 

Samopašno vedenje Mihaelovega sina Andronika III. je povzročilo razkol v družini. Po Mihaelovi smrti leta 1320 se je Andronik II. odrekel svojemu vnuku, kar je povzročilo državljansko vojno, ki je z nekaj prekinitvami trajala do leta 1328. V konflikt so se vmešali tudi Bolgari. Mihael III. Asen je Androniku II. poslal vojaško pomoč, v resnici pa ga je nameraval aretitati. Leta 1328 je v Konstantinopel slavnostno vkorakal Andronik III. in prisilil Andronika II. k odstopu. 

Andronik II. je umrl kot menih v Konstantinoplu leta 1332.

Družina
Andronik II. se je leta 1273 poročil z Ano Ogrsko, hčerko Štefana V. Ogrskega in Elizabete Kumanske. Z njo sta imela sinova

 Mihaela IX. Paleologa (17. spril 1277 – 12. oktober 1320)
 Konstantina Paleolga, despota (okoli 1278 – 1335); Konstantina je njegov nečak  Andronik III. Paleolog prisilil, da je odšel v samostan

Ana je leta 1281 umrla. Andronik II. se je leta 1284 poročil z Jolando (Ireno) Montferraško, hčerko Viljema VII. Montferraškega. Z njo je imel  

 Ivana Paleologa, despota (okoli 1286–1308), 
 Bartolomeja Paleologa, rojenega 1289, ki je umrl v mladosti
 Teodora I., markiza Montferraškega (1291–1338)
 Simonido Paleologino (1294–po 1336), poročeno s srbskim kraljem Štefanom Milutinom
 Teodoro Paleologino, rojeno 1295), ki je umrla v mladosti
 Dimitrija Paleologa, despota (1297–1343)
 Izaka Paleologa, rojenega 1299, ki je umrl v mladosti 

Andronik II. je imel tudi najmanj tri nezakonske hčerke:

 Ireno, poročeno z Ivanom II. Dukasom, vladarjem Tesalije
 Marijo, poročeno s Tokto, kanom Zlate horde 
 hčerko, znano kot Despina Hatun, poročeno z Oldžejtujem, kanom Ilkanata

Nadarbine
 samostan Ardenica 
 samostan Olimpske matere Božje 
 samostan Zograf

Predniki

Sklici

Viri

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinastija Paleolog
Bizantinski cesarji v 13. stoletju
Bizantinski cesarji v 14. stoletju
Vladarji v 13. stoletju
Vladarji v 14. stoletju
Bizantinski redovniki